Rafsanjān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rafsanjān (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 
 Shahrestān-e Rafsanjān, kommun, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar